FDCA wird als Abkürzung für folgende Begriffe verwendet:

 Food, Drug, and Cosmetic Act, US-amerikanisches Gesetz über Lebensmittel, Chemikalien und Kosmetikartikel
 2,5-Furandicarbonsäure, eine chemische Verbindung
 Federazione dei Comunisti Anarchici, italienische politische Gruppierung

FDCA